Benoît Sourisse (1964-), pianiste de jazz français ;
 Jean Sourisse (1940-), chef de chœur français ;
 Pascale Sourisse (1962-), femme d'affaires française.